Уснунц Рудик Левонович — армянский политический деятель.

Биография и деятельность 

Родился 26 сентября 1963 г. в городе Мардакерте Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР. В 1980 г. окончил среднюю школу N 1 города Мардакерта.
 С 1983—1985 гг. служил в рядах Советской армии.
 В 1993 г. окончил музыкальное училище имени Саят-Новы города Степанакерта (Ханкенди).
 В 1993г окончил Ереванский педагогический институт имени Абовяна — отдел культурно-просветительской работы и методики.
 С 1998—2005 гг. был ответственным за «Церковно-любящее» братское движение, связанное с Армянской Апостольской церковью. Активный участник Карабахского движения.
 С 1992—1993 гг. был начальником политотдела АО непризнанной НКР.
 В 1994 г. избран депутатом Верховного совета НС НКР первого созыва по 7 мажоритарному округу города Степанакерта.
 19 июня 2005 г. на парламентских выборах НС НКР был избран депутатом НС НКР 4 созыва по 13 мажоритарному округу.
 30 июня 2005 г. на первом пленарном заседании был избран заместителем спикера НС.
 23 мая 2010 г. был избран депутатом на парламентских выборах НС НКР пятого созыва по 9 мажоритарному округу города Степанакерта.

Член постоянной комиссии по внешним отношениям.

Член партии Азат Айреник «Свободная Родина», член президиума и член фракции «Родина».

Награждён медалью «За Отвагу».

Женат, имеет 5 детей.

Примечания

Ссылки 
Уснунц Рудик Левонович

Персоналии по алфавиту
Депутаты Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики